Pulch ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Pulch (* 1949), deutsche Fechterin
 Otto Rudolf Pulch (1921–2006), deutscher Jurist und Politiker (FDP)